Algemeen:
 Nederlandse Hervormde Kerk, een voormalig protestants kerkgenootschap in Nederland, in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland
 Hersteld Hervormde Kerk, in datzelfde jaar opgericht door hervormden die buiten die kerkfusie in Nederland wilden blijven

Kerkgebouwen in (meest Nederlandse) plaatsen:

Zie ook 
 Nederlandse Hervormde Kerk (doorverwijspagina)